Оборо́г — сооружение в виде подвижной крыши на столбах, предназначенное для хранения сена и защиты его от атмосферных осадков. В настоящее время используется редко.

Названия и этимология 
Русское слово  и родственные ему , ,  восходят к праславянскому *obborgъ, которое является сложением приставки ob- и корня *borgъ, родственного слову беречь. В русских говорах известны также заимствованные из польского названия , ,  (из , ), которые восходят к тому же праславянскому корню.

В русских диалектах слово оборог и родственные ему имеют ограниченное распространение и известны в основном в говорах Псковской и Ленинградской областей. Широко распространены в русских говорах такие названия различных сооружений и помещений для хранения сена, как сенник, сенница. В некоторых случаях они могут сближаться с понятием оборог. Зафиксировано, например, такое диалектное описание сенницы (Подмосковье): «Сенница — это крыша такая на четырёх столбах под навесом, в сенницу сено от дождя прятали.».

Конструкция 
Оборог представляет собой постройку без стен с подъёмной, обычно четырёхскатной, крышей, укреплённой на четырёх столбах. Крыша фиксируется на необходимой высоте с помощью деревянных или металлических штырей, вставляемых в отверстия в столбах, либо при помощи скрученных из прутьев петель. В незаполненном обороге крыша лежит внизу; по мере добавления сена её передвигают вверх. Сено складывается либо прямо на землю, либо на специальную подстилку или помост.

Распространение 
Обороги получили распространение в Западной, Центральной и Восточной Европе. В России — в Псковской и Ленинградской областях. Из Европы обороги распространились в Северную Америку.

Свидетельством древности оборогов служит, например, миниатюра из средневековой  (1325—1349), на которой изображена укладка снопов в такое сооружение.

В геральдике 
Оборог — гербовая фигура, распространённая в территориальной геральдике Центральной и Восточной Европы. Оборог изображён также на древнем польском шляхетском гербе Лещиц.

См. также 

 Стог
 Скирда
 Копна
 Сноп
 Сеновал

Примечания 

Сено
Крестьянское подворье
Хозяйственные строения
Народная архитектура
Деревянная архитектура
Русское деревянное зодчество
Архитектура России
Архитектура Украины
Архитектура Белоруссии